Municipio de Denver puede hacer referencia a:

 Municipio de Denver (condado de Isabella, Míchigan).
 Municipio de Denver (condado de Newaygo, Míchigan).
 Municipio de Denver (condado de Rock, Minnesota).
 Municipio de Denver (Dakota del Norte).
 Municipio de Denver (condado de Richland, Illinois).
 Municipio de Denver (condado de Adams, Nebraska).
 Municipio de Denver (condado de Kingsbury, Dakota del Sur).